Gronau é o nome de duas cidades na Alemanha:

Gronau - cidade do estado da Renânia do Norte-Vestfália
Gronau - cidade do estado da Baixa Saxônia.

Desambiguação